Circoscrizione Basilicata – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Basilicata – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica